Pedraza peut désigner :

Patronymes 
 Ángel Pedraza (1962-2011), footballeur espagnol ;
 
 Manuel Gómez Pedraza (1789-1851), homme politique mexicain, président du Mexique ;
 María Pedraza (1996-), actrice espagnole
 Mario Pedraza (1973-), footballeur cubain ;
 Walter Pedraza (1981-), cycliste colombien ;

Toponymes

Pedraza : municipalité du département de Magdalena.

Pedraza : commune de la province de Ségovie dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Aldealengua de Pedraza : commune de la province de Ségovie, communauté autonome de Castille-et-León.

Pedraza : municipalité de l'État de Barinas ;
 Pedraza La Vieja : capitale de la paroisse civile de José Ignacio del Pumar de la municipalité de Ezequiel Zamora dans l'État de Barinas.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme